Plaats in Indonesië
 Ngaren (Juwangi), een plaats in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java
 Ngaren (Ngadirejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java
 Ngaren (Pedan), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java